Pere Navarro (militar), enginyer militar dels segles XV i XVI 
 Pere Navarro i Morera, alcalde de Terrassa i polític del PSC 
 Pere Navarro i Olivella, Director General de Trànsit del Regne d'Espanya (2004-2012)

 Pere Navarro Gómez (Cambrils, Baix Camp, 1958), filòleg i professor de la URV de Tarragona que s'ha especialitzat en el camp de la gramàtica històrica, la dialectologia catalana i la geolingüística